Руппель () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1882—1977) — немецкий профессор и библиотекарь города Майнц.
  (род. 1980) — немецкий гребец.
 Руппель, Ахим — немецкий актёр.
  (ум. 1495) — первый немецкий печатник.
  (род. 1929) — немецкий физик-экспериментатор.
 Руппель, Вульф Дитер — немецкий актёр.
  (1886—1974) — немецкий писатель.
 Руппель, Джин — американский актёр.
 Руппель, Дэй — американский актёр.
 Руппель, Карл Конрад (1880—1968) — немецкий историк искусств, руководящий сотрудник Аненербе.
  (1900—1980) — немецкий литературный и театральный критик.
 Руппель, Кевин — американский актёр.
 Руппель, К. Х. — немецкий сценарист.
  (1913—2006) — немецкий кантор и композитор.
 Руппель, Роб — американский художник.
 Руппель, Стэйси — американский продюсер.
 Руппель, Уильям — немецкий актёр.
  (1903—1975) — немецкий юрист.